Артыкбаев — фамилия; имеет женскую форму Артыкбаева. Известные носители:
 Артыкбаев, Качкынбай (1934—2009) — киргизский советский писатель.
 Артыкбаев, Керей — старший чабан колхоза «Кенесту» Темирского района Актюбинской области, Герой Социалистического Труда.
 Артыкбаев, Осмонбек Мамбетжанович (род. 1960) — киргизский государственный деятель.
 Артыкбаев, Сарсекей — казахский поэт и писатель.
 Артыкбаев, Чакпак — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Артыкбаев, Якубаджан — первый секретарь Бухарского областного комитета КП Узбекистана

Примечания